

Geografia

Hayton (Cumbria)
Hayton (East Riding of Yorkshire)
Hayton (Nottinghamshire)

Hayton (Wisconsin)